Хронологія — заст. Запис історичних подій у часовій послідовності; літописання. || Книга періодичних записів історичних подій.

 Хронологія — послідовність історичних подій за часом. || Часова послідовність пам'ятних подій (перев. в історії якого-небудь роду, сім'ї). || Часова послідовність яких-небудь явищ, моментів, етапів і т. ін.

 Хронологія — допоміжна історична дисципліна, що встановлює дати історичних подій і документів.

 хронологічна таблиця: конкретний перелік історичних подій, розташованих у хронологічній (календарній) послідовності.
 Хронологія геохімічних процесів — у системі природних геохім. процесів Ферсман (1934).
Хронологія займає одну з ключових позицій серед всіх історичних наук. Будь-яка версія розвитку тих чи інших подій явно чи неявно враховує їх відносне і абсолютне розташування у часі і просторі.

Сучасне християнське літочислення 
У всіх державах Європи та більшості країн світу сучасне літочислення нашої ери, включно з XXI століттям та 3-тім тисячоліттям ведеться від Різдва Христового і позначається латинською > Anno Domini, або скорочено: A.D./AD.  Повністю фраза звучить:  (в рік Господа нашого Ісуса Христа). За таким літочисленням нульового року немає, тому 1 рік AD (нової ери) йде відразу ж після 1 року до Різдва Христового (до нової ери).
В українській мові вживається відповідник "рік Божий", "року Божого" (р. Б.).

Джерела 
  
 Хронологія - Академічний тлумачний словник української мови 
 Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях.- Луцьк: Вежа, 2000.
 УРЕ.- К., 1962.- т. 15 .
Ніколаєв М.І. Хронологія Північного Причорномор'я IV-I ст. до Р.Х. Вибрані праці . - Ізмаїл.
Ніколаєв М.І. Ольвійьскі  декрети на  честь громадян Херсонесу в контексті локальних хронологій Ольвії, Херсонесу та Понтійського царства . Aristeas XV. 2017. P. 55-76.

Посилання 
 Літочислення релігійне // Українська Релігієзнавча Енциклопедія
 Літочислення  // 

 

 
Історичні дисципліни